Solvang bezeichnet:

 Solvang (Kalifornien), eine amerikanische Stadt im Bundesstaat Kalifornien
 Solvang (Tønsberg), ein norwegisches Dorf in Tjøme
 Solvang (Reederei), eine norwegische Reederei mit Sitz in Stavanger, die an der Osloer Börse gelistet ist (OSE-Symbol: SOLV)

Solvang ist der Familienname folgender Personen:
 Ann-Beth Solvang, norwegische Mezzosopranistin
 Fredrik Solvang (* 1977), norwegischer Journalist und Fernsehmoderator
 Helge Solvang († 2013), norwegischer Kriegsveteran und Politiker